Чемпионат Ленинграда по шахматам 1961 года собрал сильный состав, поскольку имел статус полуфинала 29-го чемпионата СССР.

Победу в турнире с серьезным отрывом одержали гроссмейстеры Б. В. Спасский и М. Е. Тайманов, прошедшие дистанцию без поражений. По дополнительным показателям путевку в финальный турнир чемпионата СССР, кроме них, получил мастер спорта Б. Т. Владимиров.

Норму мастера спорта выполнил В. К. Лявданский.

Неудачно выступили в турнире международный гроссмейстер А. К. Толуш, международный мастер, будущий гроссмейстер С. А. Фурман, международный мастер Н. А. Новотельнов, опытные мастера, участники чемпионатов СССР В. М. Бывшев и Е. С. Столяр, а также чемпион Ленинграда 1960 года мастер спорта В. В. Шишкин.

Не смогли завершить турнир А. В. Черепков и И. Я. Блехцин.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный ежегодник. 1961 / Под ред. М.А. Бейлина. — М.: ФиС, 1961. — С. 215—222.
 Иванов С. В., Кентлер А. Р., Файбисович В. З., Хропов Б. М. Шахматная летопись Петербурга. 1900—2005. Чемпионаты города. Изд. 2-е, испр. и доп. — С.-Пб.: Коста, 2005. — C. 140—143. — 296 с.— ISBN 5-98408-032-X.

Шахматные турниры в СССР